Седов, Николай:
 Седов, Николай Евгеньевич (род. 1962) — мастер спорта по лыжным гонкам, заслуженный тренер России.
 Седов, Николай Иванович (1884 — ?) — российский конькобежец.